Otto Völker ist der Name folgender Personen:

* Otto Völker (Mediziner) (1843–1892), deutscher Mediziner
 Otto Völker (Fußballspieler) (1893–1945), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Otto Voelckers (1888–1957), deutscher Architekt und Schriftsteller